Lupe – ipocoristico del nome proprio di persona spagnolo Guadalupe
Lupe Calcio a 5 – squadra di calcio femminile italiana di San Martino di Lupari
Lupé – comune francese del dipartimento della Loira (Rodano-Alpi)